René Drouin, (1905-1979), galeriste au 17 place Vendôme 1939-1950, et  au 5 rue Visconti 1954-1962
 René Drouin (1943-), homme politique français